Ziegler je priimek več znanih oseb:
 Anne Ziegler (1910—2003), angleška pevka in igralka 
 Clara Ziegler (1844—1909), nemška igralka
 Franc Andrej Ziegler (1761—1842), slovenski naravoslovec
 Franz Ludwig Ziegler, slikar; v letih 1692−1700 deloval v Ljubljani
 Johannes Ziegler (?—1747), slikar; v letih 1727−1747 deloval v Ljubljani 
 Karl Ziegler (1898—1973), nemški kemik, nobelovec leta 1963
 Reto Ziegler (*1986), švicarski nogometaš
 Ronald Ziegler (1939—2003), ameriški politik 
 Theobald Ziegler (1861—1918), nemški filozof 
 Theodor Ziegler (1862—1950), nemški filozof in psiholog 
 William Smith Ziegler (1911—1999), kanadski general